La marine péruvienne a baptisé plusieurs navires de guerre BAP Islay en l'honneur du combat d'Islay, bataille navale livrée au large de l'île d'Islay, au Pérou, pendant les guerres de la Confédération péruvio-bolivienne entre 1836 et 1839. Ce nom a notamment été donné à deux sous-marins :

 Le , un sous-marin de classe R construit aux États-Unis durant l’Entre-deux-guerres, mis en service en 1926 et radié en 1958.
 Le , un sous-marin de classe Type 209/1100 construit en Allemagne, mis en service en 1974.

Notes et références

Notes

Références